Андрущенко — фамилия.

Известные носители 
 Андрущенко, Алексей Фёдорович (1909—1984) — мастер по сложным работам конторы бурения, Герой Социалистического Труда.
 Андрущенко, Андрей Иосифович (1906—1967) — советский историк.
 
 Андрущенко, Константин Трофимович (?—?) — русский архитектор.
 Андрущенко, Мефодий Трофимович (1911—2007) — комбайнёр колхоза, Герой Социалистического Труда.

См. также